Buchen kan syfta på:

Tjeckien 

 Buková (berg), Karlovy Vary,

Tyskland 

 Buchen (Odenwald) – kommun) i Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,